

Озерець — село, Берестейська область, Барановицький район, Вольновська сільська рада.
 Озерець — село, Мінська область, Вілейський район, В'язинська сільська рада.